Eric Green (tight end), umirovljeni igrač američkog nogometa. Igrao je na mjestu 'tight enda
Eric Green (cornerback), igrač američkog nogometa. Igra na mjestu cornerbacka.
Eric Green (hokej na travi), hokejaš na travi, osvajač zlata na OI 1908.
Eric Green (znanstvenik)‎, ravnatelj ustanove National Human Genome Research Institute
Eric Green, bubnjar sastava Riverboat Gamblers
Eric Green (Jericho), lik iz televizijske serije Jericho